Milde – variante del nome Romilda
 Milde (fiume) – fiume della Germania

Persone 

 Carl August Julius Milde – botanico e medico tedesco
 Hans Feodor von Milde – baritono austriaco
 Lothar Milde – discobolo tedesco
 Rosa von Milde – soprano tedesca
 Vinzenz Eduard Milde – arcivescovo cattolico tedesco